(né en 1956), sculpteur franco-roumain ;
Flora Moscovici (1985-), artiste contemporaine française ;
  (1885-1943), homme politique et journaliste roumain ;
 Jean-Claude Moscovici (né en 1936), pédiatre français et auteur du livre Voyage à Pitchipoï ;
 Marie Moscovici (1932-2015), sociologue et psychanalyste française ;
 Pierre Moscovici (né en 1957), homme politique français, fils de Serge Moscovici ;
 Serge Moscovici (1925-2014), psychologue social.

Note 
C'est la variante roumaine des noms , Moskowitz, Moscovich, Moscovitch, et .

Paronyme 
 Jean-Jacques Moscovitz, psychanalyste.

Lien externe